Рома́н Гончаро́в: Гончаров, Роман Алексеевич (род. 1988) — казахстанский футболист.
 Гончаров, Роман Иванович (1965—1984) — советский военный, участник Афганской войны, кавалер ордена Красной Звезды (посмертно).